Geffroy ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar K. Geffroy (* 1954), deutscher Autor von Wirtschaftsbüchern, Wirtschaftsredner und Unternehmensberater
 Gustave Geffroy (1855–1926), französischer Journalist, Kunstkritiker, Historiker und Schriftsteller und einer der zehn Gründungsmitglieder der Académie Goncourt
 Isabelle Geffroy (* 1980), französische Nouvelle-Chanson-Sängerin und Liedtexterin, siehe Zaz
 Jonathan Geffroy (* 1983), französischer Emir und Terrorist des sogenannten Islamischen Staat (IS)
 Mathieu Auguste Geffroy (1820–1895), französischer Geschichtsschreiber

Siehe auch:

 Gueffroy